

Nom de famille 

 Andrew McFarlane (1986-), un acteur américain de télévision ;
 Andrew McFarlane (1951-), un acteur australien ;
 Brendan McFarlane (1951-), un militant républicain nord-irlandais, membre de l'IRA provisoire ;
 Caitlin McFarlane (2002-), une skieuse alpine française ;
 Colin McFarlane (1961-), un acteur anglais ;
 Danny McFarlane (1972-), un athlète jamaïcain ;
 Gord McFarlane (1901-1987), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 John Lisle Hall McFarlane (1851-1874), joueur de rugby écossais ; 
 Kenneth Bruce McFarlane (1903-1966), un historien britannique ;
 Leslie McFarlane (1902-1977), un auteur canadien de roman policier et, sous des noms-maison, de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Norm McFarlane, un homme d'affaires et un politicien canadien ;
 Robert McFarlane (1937-2022), conseiller à la sécurité nationale du président américain Ronald Reagan ;
 Todd McFarlane (1961-), un auteur de comics canadien.

Toponyme 

 Détroit McFarlane, en Antarctique.

Entreprise 
 Todd McFarlane Productions, une entreprise américaine créée en 1996 par Todd McFarlane
 McFarlane Toys, un fabricant de figurines américain créé en 1994 par Todd McFarlane

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais